Patta – negli scacchi, partita terminata con il risultato di parità
Patta – in nautica, punta triangolare dei bracci di un'àncora
Patta – in edilizia, piccola piastra metallica con cui vengono fissati i telai degli infissi alle strutture murarie
Patta – in sartoria, piccolo risvolto di stoffa di una tasca o di una bottoniera

Persone
Debora Patta – giornalista sudafricana di origine italiana
Gian Paolo Patta – politico e sindacalista italiano
Henry Patta – calciatore ecuadoriano
Lorenzo Patta - velocista italiano

Altri progetti